El término rescate puede referirse, en esta enciclopedia:

 al salvamento acuático de una persona o de un grupo de personas en una situación peligrosa dentro del agua;
 a la salvación espiritual de una persona;
 al resultado de una extorsión o de un chantaje, cuando el pago que se exige lo es como resultado del secuestro de una persona o de un bien muy valioso;

En economía y finanzas
 al rescate financiero, una inyección de liquidez a una entidad (como una corporación o un banco) que se halla en quiebra o cerca de ella, con el fin de que cumpla con sus obligaciones a corto plazo; habitualmente los rescates los llevan a cabo los gobiernos o los consorcios de inversores que reclaman el control de la entidad por el monto de los fondos otorgados;
 al rescate bancario;

En los juegos
 a rescate, un juego infantil similar a «policías y ladrones»;

En el cine
 a Rescate, una película de 1996 protagonizada por Mel Gibson;

En el judaísmo
 al rescate del recién nacido, un ritual judío también llamado rescate del primogénito o Pidión Habén;
 al rescate del burro primogénito, un ritual judío en el que se rescata a un burro primogénito.

En la música
 a Rescate, una banda argentina de rock cristiano.

Véase también
crisis cambiaria
secuestro
violencia